I 400 metri sono una gara presente in diverse discipline sportive:

Atletica leggera 
400 metri piani
400 metri ostacoli

Nuoto 
400 metri stile libero
400 metri misti